Марат Закирович Гарипов () — казахстанский и бразильский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр чемпионата Азии, панамериканского чемпионата и Кубка мира, турниров «Golden Grand Prix».

Биография 
Родился  (Казахстан).

, . . Дедушка — Абданбаев Майкоп.
В 2001 году стал бронзовым призёром Чемпионата Азии среди кадетов.

Спортивная карьера 
В 2004 году стал серебряным призёром Чемпионата Азии среди юниоров.

В 2005 году стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе в весовой категории до 50 кг.

В 2006 году стал победителем проводившегося в Бишкеке 46-го международного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Ивана Панфилова в весовой категории до 55 кг и занял 5-е место на проходившем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате мира по греко-римской борьбе среди студентов в весовой категории до 55 кг.

В 2007 году занял 2-е место на проводившемся в Бишкеке I Международном турнире по греко-римской борьбе памяти двукратного чемпиона Азии, бронзового медалиста чемпионата мира, заслуженного мастера спорта Кыргызстана и Казахстана Раатбека Санатбаева в весовой категории до 55 кг.

В 2008 году в весовой категории до 55 кг занял 3-е место на «Golden Grand Prix» в Стамбуле, 3-е место в Венгрии на «Hungarian Grand Prix», а также завоевал бронзовую медаль на проходившем в Азербайджане финале «Golden Grand Prix».

В 2009 году занял 2-е место на Гран-При Испании, 3-е место на Кубке мира

В 2010 году стал серебряным призёром проводившегося в иранском городе Гом международного турнира по греко-римской борьбе «Golden Grand Prix» в весовой категории до 55 кг и бронзовым призёром чемпионата Азии.

В связи с высокой конкуренцией среди казахстанских борцов он не имел перспектив на попадание в олимпийскую сборную, и принял решение попытаться выступать за какую-нибудь другую страну. На турнире в Москве он подошёл к президенту Федерации борьбы Бразилии Педро Гама Фильо и предложил свои услуги, после чего получил предложение прилететь на сборы в Бразилию. Убедившись в его высокой квалификации, федерация Бразилии согласилась взять его к себе.

С 2010 года выступает на международной арене в составе сборной Бразилии.

В 2013 году занял 2-е место на проводившемся в Иркутске 8-м международном турнире по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона, почётного гражданина города Иркутска Константина Григорьевича Вырупаева в весовой категории до 55 кг. Занял 2-е место на международном открытом турнире Кубы (в греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг).

В 2015 году занял 18-е место (в весовой категории до 57 кг) на прошедшем 2—4 октября в Якутске VIII Международном турнире серии Гран-При по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Хоркина, проиграв в 1/8 финала российскому борцу Эрхану Соркомову.

В 2016 году занял 12-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг) на прошедшем 29—31 января в Париже турнире по борьбе, проиграв в квалификационном туре борцу из США Рубену Навеясу младшему. Занял 20-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг) на прошедшем 6—7 февраля в Сомбатхее Гран-При Венгрии, проиграв в квалификационном туре борцу из Польши Михалу Трацу. Занял 11-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг) на прошедшем 13—14 февраля в Киеве XX Международном турнире памяти украинских борцов и тренеров, проиграв в 1/8 финала борцу из Украины Сергею Дзюбе. Занял 3-е место на проводившемся 11—13 ноября в городе Тарко-Сале Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) борьбе на призы Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в весовой категории 59 кг.

В 2017 году занял 10-е место (в весовой категории 57 кг) на проходившем 6—10 июля в Каспийске международном турнире памяти Али Алиева, , а также занял 3-е место (в весовой категории до 59 кг) на прошедшем в Барнауле 37-ом Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого. Занял 18-е место (по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг) на прошедшем 25—26 ноября в Таразе Мужском Международном турнире по вольной борьбе имени Кунаева Д. А., проиграв в 1/8 финала российскому борцу Зауру Угуеву.

В 2018 году занял 2-е место (в весовой категории до 55 кг) на прошедшем 3 февраля в Загребе «Grand Prix Open». Занял 3-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг) на прошедшем 3—6 мая в Лиме (Перу) панамериканском чемпионате по борьбе. Принял участие в чемпионате мира по борьбе на поясах, прошедшем 2—8 сентября в рамках 3-х Всемирных игр кочевников, но проиграл уже в отборочном раунде. . На прошедшем 19—21 ноября в Краснодаре Гран-при Ивана Поддубного (по греко-римской борьбе) занял 5-е место в весовой категории до 55 кг, проиграв в полуфинале российскому борцу Алексею Кинжигалиеву и в схватке за 3-е место российскому борцу Эмину Сефершаеву, а также 3-е место в весовой категории до 63 кг, проиграв в полуфинале российскому борцу Саналу Семёнову и выиграв в схватке за 3-е место у российского борца Руслана Моллаева.

В 2019 году занял 2-е место на прошедшем 16 марта в Дании международном турнире «Thor Masters» в весовой категории до 55 кг. Принял участие в проводившемся 14—22 сентября в Нур-Султане (Казахстан) чемпионате мира, прошедшем в родном Казахстане, но неудачно, заняв 34-е место (греко-римская борьба, весовая категория до 60 кг). Принял участие в проводившемся в мае в итальянском городе Сассари рейтинговом турнире «Sassari City Matteo Pellicone Memoria», где занял восьмое место (греко-римская борьба, весовая категория до 60 кг).

В 2020 году занял 5-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг) на прошедшем 6—9 марта в Оттаве (Канада) панамериканском чемпионате. Участвовал в Панамериканском квалификационном турнире для отбора на Олимпийские игры в Токио, но отсеялся в четвертьфинале (весовая категория до 60 кг).

В 2021 году занял 5-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг) на прошедшем 15—17 января в Ницце (Франция) турнире «Grand Prix de France Henri Deglane».

В 2021 году занял 1-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг) на прошедшем 15 марта в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро чемпионате Бразилии, гарантировав себе тем самым участие в Пан-Американском чемпионате, прохождение которого было запланировано на 27-30 мая 2021 года в Бразилиа.

27 мая 2021 года занял 3-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг) на прошедшем в Гватемале Панамериканском чемпионате по борьбе.

В октябре 2021 года на прошедшем в Осло чемпионате мира по борьбе занял 14-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг), проиграв в 1/8 финала спортсмену из Казахстана Корлану Жаканше.

На прошедшем 4—7 ноября 2021 года в Шымкенте XXVII открытом турнире Республики Казахстан по греко-римской борьбе занял 3-е место (в весовой категории до 55 кг).

На прошедшем 24—27 февраля 2022 года в Стамбуле рейтинговом турнире  занял 8-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), проиграв в 1/4 финала спортсмену из Индии Gyanender Gyanender.

На прошедшем 12 марта 2022 года в Сан-Паулу чемпионате Бразилии занял 1-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), гарантировав себе тем самым участие в Панамериканском чемпионате по борьбе, прохождение которого было запланировано на 5—8 мая 2022 года в Мексиканском Акапулько.

На прошедшем 5—8 мая 2022 года в мексиканском Акапулько Панамериканском чемпионате по борьбе занял 7-е место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), уступив в четвертьфинальной схватке занявшему в итоге первое место борцу из США , а также уступив в дополнительной схватке борцу из Гватемалы Фелипе Ордонесу.

На прошедшем 2—5 июня 2022 года в казахстанском городе Алма-Ата рейтинговом турнире «Кубок Болата Турлыханова» занял седьмое место (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), проиграв в квалификационном раунде борцу из Узбекистана Мухаммадкодиру Юсупову, занявшему в итоге одно из третьих мест.

На прошедшем 10—18 сентября 2022 года в сербской столице Белград чемпионате мира по борьбе занял двадцать шестое место среди двадцати девяти участников (по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), проиграв квалификационную схватку борцу из Венгрии Кристиану Кечкемети, занявшему в итоге одно из пятых мест.

На прошедшем 18 ноября 2022 года в американском Нью-Йорке международном турнире по греко-римской борьбе памяти Билла Фаррелла () завоевал бронзовую медаль (в весовой категории до 60 кг).

Образование 
По собственным словам Марата, у него три высших образования, он свободно общается на нескольких языках.
 
.

.

Примечания 

Борцы Казахстана
Борцы Бразилии